В данном списке перечислены все звёзды созвездия Дельфина вплоть до видимой звёздной величины +6,5m и иные звёзды, представляющие в определённый интерес, как то: переменные, с планетными системами, сверхновые и т. п.

См. также 
 Списки звёзд по созвездиям

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 

Дельфин (созвездие)
Дельфин